Takai ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuma Takai (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Mark Takai (1967–2019), US-amerikanischer Politiker
 Yashuhiro Takai (1945–2019), japanischer Baseballspieler
 Yūichi Takai (1932–2016), japanischer Schriftsteller